TV Limburg (België), een provinciale televisiezender in België
 TV Limburg (Nederland), een provinciale televisiezender in Nederland